Copăcioasa se poate referi la:

 Copăcioasa, Gorj
 Copăcioasa, Mehedinți

Altele 
 Râul Copăcioasa (dezambiguizare)

 Cerătu de Copăcioasa, Gorj

Vezi și 
 Copăcel (dezambiguizare)
 Copăceni (dezambiguizare)

Toponime românești